Rigoni ima više značenja:
 Rigoni, Siena
 Rigoni, Verona